El término Kírovski  puede referirse a:

Kírovski (Azerbaiyán), localidad de Azerbaiyán.

Kírovski (Lokot, Altái), localidad del raión de Lokot del krai de Altái, en Rusia.
Kírovski (Smolenskoye, Altái), localidad del raión de Smolénskoye del krai de Altái, en Rusia.
Kírovski (Topchija, Altái), localidad del raión de Topchija del krai de Altái, en Rusia.
Kírovski (Astracán), localidad del óblast de Astracán, en Rusia.
Kírovski (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Kírovski (Belgorod), localidad del óblast de Belgorod, en Rusia.
Kírovski (Kamchatka), localidad del krai de Kamchatka, en Rusia.
Kírovski (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kírovski (Krasnoyarsk), localidad del krai de Krasnoyarsk, en Rusia.
Kírovski (Kursk), localidad del óblast de Kursk, en Rusia.
Kírovski (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Kírovski (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Kírovski (Nóvgorod), localidad del óblast de Nóvgorod, en Rusia.
Kírovski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Kírovski (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Kírovski (Penza), localidad del óblast de Penza, en Rusia.
Kírovski (Primorie), localidad del krai de Primorie, en Rusia.
Kírovski (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Kírovski (Stávropol), localidad del krai de Stávropol, en Rusia.
Kírovski (Tiumén), localidad del óblast de Tiumén, en Rusia.
Kírovski (Tomsk), barrio de Tomsk en el óblast de Tomsk, en Rusia.